Wanié ist der Familienname folgender Personen:

 András Wanié (1911–1976), ungarischer Schwimmer
 Rezső Wanié (1908–1986), ungarischer Schwimmer